Amerikai Egyesült Államok
Valley Park (Mississippi)
Valley Park (Missouri)
Valley Park (Oklahoma)